Контактные языки на португальской основе — пиджины, креольские, смешанные и упрощённые языки, возникшие в разных частях света на основе португальского языка, в качестве основного лексификатора. В основном такие языки начали возникать с XVI века.

Классификация 
Африка
 Верхнегвинейский кластер (Upper Guinea Creole)
 кабо-вердианский (креольский) язык (кабувердьяну, криолу; Kabuverdianu) — Кабо-Верде; 926 тыс.
 гвинейский креольский язык (КЯ Гвинеи-Бисау, криол; Kriol, Kiriol; crioulo da Guiné, Guinea-Bissau Creole) — Гвинея-Бисау, Сенегал, 160 тыс. (Я1), 600 тыс. (Я2)
 Нижнегвинейский (португало-)креольский язык (Гвинейского залива; Gulf of Guinea); включает наречия:
 анголар (Angolar, Ngola, N’góla) — о. Сан-Томе; 9 тыс.
 аннобонское наречие (фа-дамбо; Annobonese, Fá d’Ambô) — Экваториальная Гвинея (о. Аннобон), 2,5 тыс. чел.
 принсипийское наречие (Principense, Lunguyê) — о. Принсипи; ок. 4500 чел.
 форру (сан-томийское наречие; Forro, Sãotomense) — о. Сан-Томе; 130 тыс.
 ангольско-португальский пиджин (Pequeno Português, Simple Portuguese) — пиджин среди африканцев в Анголе
 мозамбикско-португальский пиджин — пиджин среди африканцев в Мозамбике

 Индия
 Индо-португальский креольский язык (Indo-Portuguese Creole) — язык индо-португальских метисов-христиан в бывших португальских колониях по берегам Индии
 нортейро (Norteiro) — северное наречие
 даманский диалект (Daman Indo-Portuguese, Língua da Casa) — в Дамане, около 2 тысяч
 диу диалект (Diu Indo-Portuguese; língua dos velhos) — в Диу, несколько сот человек
 кристи (Kristi, Korlai Creole Portuguese, Korlai Portuguese, No Ling) — в деревне Корлаи (штат Махараштра)
 керальское наречие
 вайпимский диалект — о. Вайпим у берегов Кералы
 коромандельское наречие — до XIX в.
 бенгальско-португальское наречие — до нач. XX в.
 шри-ланкийский португало-креольский язык (Sri Lanka Indo-Portuguese, Ceylonese Portuguese Creole, Sri Lanka Portuguese Creole) — бюргеры и кафиры Шри-Ланки, около 3,5 тысяч
 кшерденский (вымерший), последний носитель языка скончался в 2017 году

 Китай (Sino-Portuguese Creoles)
 макаэнсе (аомыньский португало-креольский язык; Macaense, Macaista Chapado, Patuá Macanese, Macau Creole) — несколько сотен в Аомыне и диаспоре

Малайский архипелаг
 малайско-португальский креольский язык (Malayo-Portuguese Creole)
 малаккское наречие (папиа-кристанг; Papiá Kristang, Cristão, Português de Malaca, Malaccan Creole Portuguese) — Малакка и Сингапур, 5,5 тыс., единственно сохранившееся сейчас
 мардейкское наречие (Mardijker) — мардейки (потомки индийских рабов) в Джакарте до XIX века
 папиа-тугу (тугу; Papiá Tugu) — деревня Тугу к северу от Джакарты, потомки португальских путешественников XVII века, вымерло в 1978 году
 тернатское наречие (тернатеньо, португис; Portugis, Ternateño) — Молуккские острова (Амбон и Тернате) и север Сулавеси, вымер к 1950-м годам
 тиморское наречие (бидау; Timor Pidgin, Bidau Creole Portuguese, Timor Creole Portuguese) — Восточный Тимор (район Бидау) до 1960-х годов

 Индокитай
Несколько давно вымерших креольских языков:
 тайско-португальский креольский язык — Таиланд (KudeeJeen и Conception)
 бирманско-португальский креольский язык — Мьянма (Bayingy)

 Америка
В Америке португальский послужил одним из основных источников лексики (наряду с испанским) для папьяменто, и внёс заметный вклад в формирование сарамакканского языка.

Кроме того, португальский является источником грамматической структуры смешанного языка (антикреола) купопья (кафундо), который используют в качестве секретного языка 12 человек в деревне Кафундо в бразильском штате Сан-Паулу. Лексификатором для этого языка послужили языки банту, в первую очередь умбунду (Ангола).

Примечания

Литература 
 Ibero-Asian Creoles. Comparative Perspectives. Edited by Hugo C. Cardoso, Alan N. Baxter and Mário Pinharanda Nunes. [Creole Language Library, 46]. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2012. xi, 375 pp. ISBN 978 90 272 5269 2 / ISBN 978 90 272 7320 8

Ссылки 
 Creole, Portuguese based (SIL Ethnologue)
 Güldemann T., Hagemeijer T. Negation in the Gulf of Guinea creoles: typological and historical perspectives.
 Pereira D. Crioulos de base portuguesa.

 
Контактные языки